Egyesült Királyság
 Greenwich − a londoni Greenwich kerület egyik területe, mely csillagvizsgálójáról és tengeri történelméről nevezetes
 Greenwich kerület − (angolul: Royal Borough of Greenwich) London keleti részén fekvő kerület
 Greenwich Kerület (Metropolis) − egykori helyi kormányzati negyed, 1855–1900
 Fővárosi Kerület Greenwich − egykori helyi kormányzati negyed, 1900–1965
 Antarktisz
 Greenwich-sziget, Déli-Shetland-szigetek
 Ausztrália
 Greenwich, Új-Dél-Wales, Sydney külvárosa
 Kanada
 Greenwich Parish, Új-Brunswick
 Greenwich, Új-Skócia
 Greenwich, Prince Edward-sziget
 Szlovénia
 Greenwich, Maribor szomszédságában, Hatchung
 Amerikai Egyesült Államok
 Greenwich, 61 ezres város Connecticut államban
 Greenwich, Kalifornia
 Greenwich, Tehachapi korábbi neve, Kaliforniában
 Greenwich, 61 ezres város Connecticut államban
 Greenwich (Metro-North station) város
 Greenwich Forest, Maryland
 Greenwich, Kansas
 Greenwich, Massachusetts, kihalt város
 Greenwich Township, Cumberland megye (New Jersey)
 Greenwich Township, Gloucester megye (New Jersey)
 Greenwich Township, Warren megye (New Jersey)
 East Greenwich Township (New Jersey)
 New York:
 Greenwich Village, település Manhattanben
 Greenwich (város), Washington megye (New York)
 Greenwich (falu), New York, Greenwich városon belül
 Greenwich, Ohio, falu 1525 lakossal
 Greenwich Township, Pennsylvania
 East Greenwich, Rhode Island, itt van az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészete székhelye
 West Greenwich, Rhode Island
 Greenwich, Utah
 Greenwich, Virginia

Személyek 
 Greenwich (vezetéknév)

A Greenwich név egyéb használata 
 Kezdő hosszúsági kör, úgy is ismert mint Greenwichi Meridián (délkör)
 Greenwichi középidő, elődje a GMT Koordinált Univerzális Idő
 Greenwichi Idő Jel – GTS
 Egyezményes koordinált világidő – CUT
 Greenwich Pizza, nagy pizzalánc a Fülöp-szigeteken
 RBS Greenwich tőkebefektetési vállalkozás, az RBS-értékpapírokról ismert
 Greenwich-öböl

Lásd még 
 Greenwitch, Susan Cooper fantasyregénye